Düzce kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Achna, ort, Eparchía Ammochóstou,

Turkiet 

 Düzce, Turkiet, provinshuvudstad, 
 Düzce (provins), provins, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar